Открытый чемпионат Бразилии 2017 (, ) — 17-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 27 февраля по 6 марта.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Пабло Куэвас
 Парный турнир —  Хулио Перальта /  Орасио Себальос

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал прошлогодний финалист Пабло Карреньо Буста (№ 24 в мире на тот момент). Испанец на этот раз добрался до полуфинала, где встретился с прошлогодним соперником по финалу Пабло Куэвасом, который смог его обыграть и в этот раз. Куэвас, который был, как и год назад посеян под третьим номером смог в третий раз подряд стать чемпионом местного турнира. В финале н переиграл второго номера посева Альберта Рамоса. По количеству побед на турнире Куэвас сравнялся с лучшим теннисистом по этому показателю Николасом Альмагро.

В парном турнире победу одержал местный дуэт Рожериу Дутра да Силва и Андре Са. Для Са победа стала второй на турнире (до этого он побеждал в 2008 году в альянсе с Марсело Мело). Прошлогодние чемпионы Хулио Перальта и Орасио Себальос защищали свой титул в качестве вторых номеров посева, но проиграли на этот раз в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Альберта Рамоса со счётом 6–7(3), 6–4, 6–4.
 Куэвас выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рамос сыграл 1-й одиночный финал и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Рожериу Дутра да Силва /  Андре Са обыграли  Маркуса Даниэлла /  Марсело Демолинера со счётом 7–6(5), 5–7, [10–7].
 Перальта выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии

 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2017 года
Март 2017 года
2017